Lamania är ett släkte av spindlar. Lamania ingår i familjen Tetrablemmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Lamania